Contea di Marion o Marion County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Marion – Alabama
 Contea di Marion – Arkansas
 Contea di Marion – Carolina del Sud
 Contea di Marion – Florida
 Contea di Marion – Georgia
 Contea di Marion – Illinois
 Contea di Marion – Indiana
 Contea di Marion – Iowa
 Contea di Marion – Kansas
 Contea di Marion – Kentucky
 Contea di Marion – Mississippi
 Contea di Marion – Missouri
 Contea di Marion – Ohio
 Contea di Marion – Oregon
 Contea di Marion – Tennessee
 Contea di Marion – Texas
 Contea di Marion – Virginia Occidentale